Дом Беора () — в легендариуме Дж. Р. Р. Толкина семья людей, управлявшая самым старшим из трёх домов эдайн, союзных эльфам в Первую Эпоху Средиземья.

Народ Беора 
Первый Дом людей, называемый Домом, или народом Беора, был самым малочисленным из трёх: в момент прихода людей в Белерианд он насчитывал … не более двух тысяч взрослых мужчин; и были они бедными и плохо снаряжёнными, но привыкшими к лишениям и длительным переходам с огромным грузом, ибо не было у них вьючных животных. Большинство людей народа Беора имели каштановые волосы и серые глаза. Ростом они были выше людей народа Халет, но ниже людей Дома Хадора. Люди Беора «стойко переносили трудности и горе, были небыстры в слезах и в смехе; даже в безнадёжной ситуации они сохраняли стойкость». Народ Беора находился в родственных отношениях с Домом Хадора и говорил на похожем языке, знание которого, однако, позже почти забылось.

Будущий народ Беора когда-то представлял собой один народ с Домом Хадора, и вместе странствовали они на запад с востока Средиземья после отказа служить Тёмному Владыке (Морготу). По пути они разделились и некоторое время жили на противоположных берегах озера Рун: Меньший Народ (люди Беора) — в холмах на юго-западном берегу, а Больший Народ (люди Мараха) — в лесах на северо-восточном. Впоследствии оба народа продолжили путь на запад, перейдя через Мглистые горы и Эриадор, где многие люди обоих народов остались на долгие века — в частности, от них произошли жители Пригорья.

Меньший народ первым из всех людей перешёл через Синие горы и спустился в леса Оссирианда в Восточном Белерианде в 310 г. П. Э.. Там их нашёл и подружился с ними владыка эльфов Финрод Фелагунд. Однако местные зелёные эльфы были обеспокоены вторжением людей, и Финрод отвёл Дом Беора в обширные пустынные равнины, до этого управлявшиеся Амрасом, и были они названы Эстолад, Лагерная равнина. Вскоре там к ним присоединился и народ Мараха.

Однако эдайн через некоторое время начали переселяться из Эстолада, поскольку короли нолдор пригласили их поселиться среди их народов. Большинство людей Беора, будучи союзниками Домов Финрода и Финарфина, отправились на север, в Дортонион, поступив на службу к Ангроду и Аэгнору. Однако некоторые люди сожалели о переселении в Белерианд, ибо они оказались втянутыми в войны с Морготом, от которого в своё время они бежали с востока. В итоге, в 369 г. П. Э. после общего сбора и совета Берег, правнук Беора, возглавил тысячу человек и увёл их на юг, «и не пели о них песен более в те дни». Многие люди оставались в Эстоладе до разрушения Белерианда, однако большинство людей Дома Беора ушло оттуда к 380 г. П. Э., а в 410 г. П. Э. область Ладрос в Дортонионе была официально отдана их владыке, Боромиру.

Эдайн, однако, жили в мире менее полустолетия: в Битве Внезапного Огня Моргот прорвал осаду Ангбанда, и многие люди народа Беора, включая их вождя Бреголаса, были убиты. Многие тогда бежали из Дортониона, смешавшись с Домом Хадора в Дор-Ломине и с Домом Халет в Бретиле. Барахир, брат Бреголаса, сражался в Дортонионе ещё пять лет, пока все его оставшиеся товарищи не были преданы и убиты, кроме знаменитого Берена Камлоста.

После этого Дом Беора прекратил существование как отдельный народ, и в последующие годы в большинстве своём люди его бежали к устьям Сириона и на остров Балар или, покинув Белерианд, скитались в диких землях. Те же, кто остался, после Войны Гнева переселились в Нуменор, сохраняя там независимые общины долгие годы. К тому времени они давно перестали говорить на своём языке и забыли его, и использовали синдарин более, чем адунайский язык. Также замечалось, что потомки Дома Беора обладали относительно более короткой жизнью, чем прочие нуменорцы.

Потомки Беора

Владыки Дома 
 Беор Старый (262—355), изначально звался Балан. Привёл свой народ в Белерианд, но вскоре после этого передал власть своему сыну и ушёл в Нарготронд.
 Баран (289—380), старший сын Беора. Жил в Эстоладе, но, видимо, через какое-то время переселился в Дортонион (его также называют Беором Молодым).
 Борон (315—408), старший сын Барана.
 Боромир (338—432), старший сын Борона. Ему была дана область Ладрос в Дортонионе в качестве вассального владения, и его Дом переселился туда. Гораздо более поздние Боромиры из Гондора были названы в его честь.
 Брегор (359—448), сын Боромира.
 Бреголас (393—455), старший сын Брегора. Убит в Дагор Браголлах во время сражения совместно с Ангродом и Аэгнором.
 Барахир (400—460), младший сын Брегора. Нападал на войска Моргота в течение некоторого времени после Дагор Браголлах, пока он и его товарищи не были убиты.

Другие члены Дома 
 Младшим сыном Беора был Белен (род. 292). Сыном Белена был Бельдир (род. 316), а внуком — Белемир (род. 339). Белемир женился на Аданэль, женщине-мудреце из Дома Хадора, и их пятым ребёнком был Берен (род. 374). Эмельдир Мужесердая (род. 406), третий ребёнок Берена, вышла замуж за Барахира и была матерью Берена Эрхамиона. Когда Дом Беора был уничтожен, Эмельдир возглавила опасный поход оставшихся в живых женщин и детей своего народа из Эред Горгорот в Бретиль, хотя «она склонялась более к битве рядом с сыном и мужем, нежели к бегству», за что и заслужила своё прозвище.
 Баранор (род. 317) был вторым сыном Барана, а его сыном был Берег (род. 340). Берег, разочаровавшись в Белерианде, увёл тысячу человек Дома Беора далеко на юг, исчезнув из летописной истории. Возможно, однако, что некоторые люди его отряда стали предками более поздних людей, живших в Эриадоре.
 Младшим сыном Борона был Белегор (род. 340).
 Дочерьми Боромира были Бериль (род. 365) и Андрет (род. 361), женщина-мудрец.
 У Брегора были три дочери: Брегиль (род. 386), Хирвен (род. 389) и Гильвен (род. 397). Мужем Брегили был Арахон, их детьми были сын Брандир (род. 409) и Бельдис (род. 411).
 Дочерью Бреголаса была Белет (род. 417), Эрендис нуменорская заявляла о происхождении из её рода (в «Неоконченных сказаниях» имя предка Эрендис даётся как Берет, но это ошибка). У Бреголаса также было два сына: Барагунд (420—460) и Белегунд (422—460), которые входили в отряд своего дяди Барахира и в итоге были преданы и убиты. Дочерьми Барагунда были Морвен Эдельвен (443—501), мать Турина Турамбара, а дочерью Белегунда была Риан (450—472), мать Туора и бабушка Эарендила.
 Берен Эрхамион (432—466, 467—503), сын Барахира и Эмельдир, стал величайшим героем Первой Эпохи. Он женился на Лютиэн, дочери Тингола, и вместе они добыли Сильмарилл из Железной Короны Моргота, а затем воскресли из мёртвых. Их сыном был Диор Элухиль, отец Эльвинг.

Генеалогическое древо Дома Беора

Примечания

Литература 
 Сильмариллион: Толкин Дж. Р. Р. Сильмариллион (любое издание).
 Неоконченные сказания: Tolkien, J. R. R. (1980), Christopher Tolkien, ed., Unfinished Tales, Boston: Houghton Mifflin, ISBN 0-395-29917-9
 Баллады Белерианда: Tolkien, J. R. R. (1985), Christopher Tolkien, ed., The Lays of Beleriand, Boston: Houghton Mifflin, ISBN 0-395-39429-5
 Война Самоцветов: Tolkien, J. R. R. (1994), Christopher Tolkien, ed., The War of the Jewels, Boston: Houghton Mifflin, ISBN 0-395-71041-3
 Народы Средиземья: Tolkien, J. R. R. (1996), Christopher Tolkien, ed., The Peoples of Middle-earth, Boston: Houghton Mifflin, ISBN 0-395-82760-4

Персонажи легендариума Толкина
Рода Средиземья